Silvercrest kann sich beziehen auf:

 Lidl-Marke Silvercrest
 Safran Silvercrest, Turbofan-Triebwerk
 Alvis Silver Crest, Auto